"Over the Rainbow" é uma canção do filme musical de 1939 O Mágico de Oz.

Over the Rainbow ou Somewhere Over the Rainbow também podem referir-se a:

Música 
 Over the Rainbow, um álbum de caridade de 2007
 Over the Rainbow, um álbum de Angela Chang de 2004
 Over the Rainbow, um álbum de Connie Talbot de 2007
 Over the Rainbow, um álbum de Israel Kamakawiwo'ole de 2011
 Over the Rainbow, um álbum de Jo Stafford
 Over the Rainbow, um álbum de Livingston Taylor de 1973
 Over the Rainbow, um álbum de Mai Kuraki de 2012
 Over the Rainbow, um álbum do grupo sul-coreano Rainbow de 2012
 Over the Rainbow – The Songbird Collection, uma coletânea de 2005 de diversas cantoras/compositoras
 Over the Rainbow (banda), uma banda de rock tributo formada em 2008 por ex-membros do Rainbow
 Somewhere Over the Rainbow, um álbum de Willie Nelson de 1981
 "Somewhere over the Rainbow/What a Wonderful World", uma miscelânea de Israel Kamakawiwo'ole
 "Somewhere Over the Rainbow", uma canção de Katharine McPhee

Cinema e televisão 
 Over the Rainbow, um filme sul-coreano de 2002
 Over the Rainbow, um filme francês de 1997 dirigido por Alexandre Aja
 Over the Rainbow, uma série de televisão de 1979 da TVB
 Over the Rainbow, uma série de televisão sul-coreana de 2006
 Over the Rainbow, uma série de televisão britânica de 2010
 Over the Rainbow, uma série de televisão canadense de 2012
 "Over the Rainbow" (Angel), 2001
 "Somewhere Over the Rainbow Bridge", um episódio de Hercules: The Legendary Journeys

Desambiguação